Frank Horrigan
Michael Horrigan
Sam Horrigan
(6176) Horrigan